Solbrunnen ist ein Name vor allem für salzhaltige Brunnen und Quellen:

 Solbrunnen (Bad Soden), Heilquelle in Bad Soden am Taunus, Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Solbrunnen (Stetten auf den Fildern), Quelle am Lauf des Sahebachs bei Stetten auf den Fildern, Stadt Leinfelden-Echterdingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg